Сен-Вів'я́н-де-Медо́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 460 км на південний захід від Парижа, 75 км на північний захід від Бордо.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 780 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1598,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Сен-Вів'ян-де-Медок
 Сен-Вів'ян-де-Медок на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Вів'ян-де-Медок на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Вів'ян-де-Медок на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ 
 Мапа муніципалітету Сен-Вів'ян-де-Медок на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Жиронда

Примітки 

Муніципалітети департаменту Жиронда